Грауэрт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Грауэрт, Гектор (1907—1991) — уругвайский политик и государственный деятель.
 Грауэрт, Ульрих (1889—1941) — немецкий военачальник времен Третьего Рейха, генерал-полковник Люфтваффе.
 Грауэрт, Ханс (1930—2011) — немецкий математик.